Numele Tula se poate referi la:

Localități 
 Tula, regiunea Tula, Rusia
 Tula, Hidalgo, Mexic
 Tula, Tamaulipas, Mexic
 Tula, Mississippi, SUA
 Tula, Sardinia, Italia
 Tula, Kenya

Altele 

 Tula este numelui unuia dintre popoarele indigene ale Americilor.
 Tula este numele liderului răscoalei sclavilor Curaçao slave din 1795.
 Tula este o altă denumire pentru plantele perene din genul Nolana din familia Solanaceae. family.